Strubiny peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Mazovie
 Strubiny, un village dans le powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 Strubiny, un village dans le powiat de Płońsk

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Strubiny, un village dans le powiat de Braniewo.